Животко Аркадій Петрович
 Животко Олександра

Українські прізвища